Ласло Хорват ():
 Ласло Хорват (1901—1981) — угорський футболіст.
 Ласло Хорват (1928–2019) — угорський футболіст.
 Ласло Хорват ( 1944) — угорський футболіст.
 Ласло Хорват (1953–2014) — угорський футболіст.
 Ласло Хорват (1966–2017) — угорський футболіст.
 Ласло Хорват ( 1988) — угорський футболіст.